Qualifikation zum olympischen Fußballturnier 1964 in Tokio.

Qualifizierte Mannschaften

Europa 
Die Sieger aus den fünf im K.-o.-System ausgespielten Gruppen qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppe 1

Einleitungsrunde

1. Runde

2. Runde

Gruppe 2

1. Runde

2. Runde

Gruppe 3

Innerdeutsche Qualifikation 
Deutschland nahm als gesamtdeutsche Mannschaft teil, für die jeweils innerdeutsche Qualifikationswettbewerbe stattfanden. Da Bundesliga-Profis nicht startberechtigt waren schickte der DFB die Amateur-Auswahl.

1. Runde

2. Runde

Gruppe 4

1. Runde 
Polen war durch ein Freilos für die 2. Runde qualifiziert.

2. Runde

Gruppe 5

Einleitungsrunde

1. Runde

2. Runde 

Qualifikation